

Cinema 
 Some People – film del 1962 diretto da Clive Donner

Musica 
 Some People – album di Belouis Some del 1985
 Some People – singolo di Belouis Some del 1985
 Some People – singolo di LeAnn Rimes del 2006
 Some People – brano musicale del musical Gypsy: A Musical Fable